Кепа — посёлок в Калевальском районе Карелии.
 Кепа — река бассейна Белого моря на севере Карелии, в Калевальском районе.